Eine Hörnerkappe ist Teil folgender Kleidungsensembles:

 Kostüm des Harlekins, einer Bühnenfigur in der Commedia dell’arte
 Markgräfler Tracht, traditionelle Kleidung im baden-württembergischen Markgräflerland
 Kleidung der mittelalterlichen Studenten, siehe Deposition (Universität)